Solca több romániai település neve:

 Solca, Neamț megye
 Szolka, Suceava megye